Пачозеро:
 Пачозеро — озеро в Приморском районе Архангельской области
 Пачозеро — озеро в Холмогорском районе Архангельской области